Литин — название населённых пунктов:

Украина 
 Литин — посёлок в Литинском районе Винницкой области.
 Литин — село в Турийском районе Волынской области.